W Rumunii
 Ciuta – wieś w okręgu Buzău, w gminie Măgura
 Ciuta – wieś w okręgu Caraș-Severin, w gminie Obreja
 Ciuta – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Bicaz